Kebenei ist der Familienname folgender Personen:

 Nicholas Kiplangat Kebenei (* 1995), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Wilson Kiprotich Kebenei (* 1980), kenianischer Langstreckenläufer